Вишеньківська сільська рада — Вінницька область, Хмільницький район
 Вишеньківська сільська рада — Київська область, Бориспільський район
 Вишеньківська сільська рада — Чернігівська область, Коропський район